Martintown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten und in Kanada:

 Martintown (Alabama) (USA)
 Martintown (Mississippi) (USA)
 Martintown (Pennsylvania) (USA)
 Martintown (Wisconsin) (USA)
 Martintown (Ontario) (Kanada)